International Nuclear Atlantic Conference, conferência organizada pela Associação Brasileira de Energia Nuclear
Instituto Nacional de Aviação Civil, organismo regulador da aeronáutica civil em Portugal

Desambiguações de siglas